Gilles – francuski odpowiednik imienia Idzi (Egidiusz).
 Gilles l'Ermite – święty
 Gilles Deleuze – filozof
 Gilles Simon – tenisista
 Gilles Villeneuve – kierowca wyścigowy
 Gilles – miejscowość
 Gilles – powieść francuskiego pisarza Pierre’a Drieu la Rochelle

Zobacz też 
 Saint-Gilles – miejscowości
 Giles – angielskie imię

Imiona